Visy József (1911–1988) klasszika-filológus, egyetemi tanár
 Visy József (1951) szobrász, restaurátor